Gerrit (Gert) van de Weerthof (Veenendaal , 12 mei 1938) is een voormalig Nederlands voetballer, die uitkwam voor PEC, Wageningen en Vitesse. Hij speelde als verdediger.

Carrièrestatistieken

Erelijst
 Vitesse

Zie ook
 Lijst van spelers van PEC Zwolle
 Lijst van spelers van FC Wageningen
 Lijst van spelers van Vitesse

Externe link
  Profiel en statistieken van Gert van de Weertfhof op transfermarkt.nl

Nederlands voetballer